Bizanc je lahko:
 Bizanc - antično grško mesto ob Bosporski ožini, današnji Istanbul
 Bizantinsko cesarstvo - grška srednjeveška država

Zunanje povezave